57-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2016 () проводился в городе Гранд-Прери (Альберта) c 20 по 28 февраля 2016 года. В Альберте чемпионат проводится в 9-й раз, в Гранд-Прери — впервые.

Победитель получает право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2016, который состоится в марте 2016 в Суифт-Каррент (Канада), а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2017.

В турнире приняло участие 15 команд: 14 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для самой команды, возглавляемой скипом Челси Кэри, это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Северная Онтарио (скип Криста Маккарвилл). Бронзовые медали завоевала «команда Канады» (скип Дженнифер Джонс), победившая в матче за 3-е место команду от провинции Манитоба (скип Керри Эйнарсон).

Формат соревнований 
Квалификация:
Начиная с , автоматическую путёвку в основной турнир получают только 11 лучших команд предыдущего чемпионата. Остальные команды играют в предварительном квалификационном турнире () за двенадцатую путёвку в основной турнир. Сначала они играют между собой по круговой системе в один круг, а затем две лучшие играют между собой в финале квалификации.

Основной турнир:
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из)

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−7.

Квалификация 
Начиная с чемпионата 2015, автоматическую путёвку в основной турнир получают только 11 лучших команд предыдущего чемпионата. Остальные команды играют в предварительном квалификационном турнире () за двенадцатую путёвку в основной турнир. Сначала они играют между собой по круговой системе в один круг, а затем две лучшие играют между собой в финале квалификации.

Турнирная таблица после завершения группового этапа

Сессия1. 18 февраля, 19:00

Сессия 2. 19 февраля, 7:30

Сессия 3. 19 февраля 16:20

Финал

20 февраля, 13:30

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Статистика после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф
  команда, в чемпионате Канады 2017 отправляющаяся в квалификационный турнир

Сессия 1. 20 февраля, 13:30

Сессия 2. 20 февраля, 18:30

Сессия 3. 21 февраля, 8:30

Сессия 4. 21 февраля, 13:30

Сессия 5. 21 февраля, 18:30

Сессия 6. 22 февраля, 13:30

Сессия 7. 22 февраля, 18:30

Сессия 8. 23 февраля, 8:30

Сессия 9. 23 февраля, 13:30

Сессия 10. 23 февраля, 18:30

Сессия 11. 24 февраля, 8:30

Сессия 12. 24 февраля, 13:30

Сессия 13. 24 февраля, 18:30

Сессия 14. 25 февраля, 8:30

Сессия 15. 25 февраля, 13:30

Сессия 16. 25 февраля, 18:30

Сессия 17. 26 февраля, 8:30

Плей-офф

Четвертьфиналы 
1-я команда против 2-й

26 февраля, 19:00

3-я команда против 4-й

27 февраля, 13:30

Полуфинал 
27 февраля, 18:30

Матч за 3-е место 
28 февраля, 13:30

Финал 
28 февраля, 18:30

Итоговая классификация 

  команда, в чемпионате мира 2016 и чемпионате Канады 2017 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)
  команды, в чемпионате Канады 2017 отправляющиеся в квалификационный турнир
* — учитывая 4 матча команды Британской Колумбии в предварительной квалификации

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз присуждён Ashley Howard (Саскачеван).

 Joan Mead Builder Award
Приз получила Рене Зонненберг — тренер-волонтёр юниорских команд округа, исполнительный директор региональной ассоциации кёрлинга Peace Curling Association (см. :en:Peace River Country), скип женской команды от провинции Альберта на чемпионатах Канады  и .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2016

2016
Спорт в Канаде в 2016 году
Спортивные соревнования в Гранд-Прери (Альберта)